SCL puede referirse a:

 el código IATA del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago (Chile);
 el sistema de cambio local;
 una sociedad cooperativa limitada.

Siglas